Genesis (altgriechisch für „Schöpfung, Entstehung, Geburt“) steht für:

 Genesis (Bibel), 1. Buch Mose, erstes Buch des jüdischen Tanach und der christlichen Bibel
 Genesis (Band), britische Band (ab 1967)
 Aktion Genesis, nationale Polizeiaktion gegen Pädokriminalität in der Schweiz (2002–2004)
 GENESIS (Statistik), metadatengestütztes Datenbanksystem für die Amtliche Statistik Deutschlands

Technik:
 Genesis (Sonde), US-amerikanische Raumsonde
 Genesis (Satellit), US-amerikanische Satellitenreihe für eine private Raumstation
 Genesis Microchip, Halbleiterhersteller, seit 2008 Teil von STMicroelectronics
 Sega Genesis, Spielekonsole, siehe Sega Mega Drive
 Genesis (Automarke), aus dem Hyundai Genesis entstandene eigene Marke von Hyundai, siehe Genesis Motor
 Hyundai Genesis, Kfz-Mittelklasse-Limousine
 Lamborghini Genesis, Kfz-Prototyp
 GE Genesis, Diesellokomotive für Personenzüge von GE Transportation Systems
 Genesis (Fahrradmarke), britischer Fahrradhersteller

Werktitel:
 Genesis (Album), Musikalbum der Band Genesis (1983)
 Genesis (Poul Anderson), Roman von Poul Anderson (2000)
 Genesis (Busta-Rhymes-Album) (2001)
 Genesis (2004), französischer Dokumentarfilm von Claude Nuridsany und Marie Pérennou
 Genesis (Bernard Beckett), Roman von Bernard Beckett (2006)
 Genesis, Romantrilogie (2006), siehe Liste der Bücher von Wolfgang Hohlbein #Zyklen 3
 Genesis (Fernsehserie), philippinische Fernsehserie (2013)

Genesis ist der Familienname folgender Personen:
 Mercy Genesis (* 1997), nigerianischer Ringerin
 René Genesis (1918–2016), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Projekt Genesis
 Operation Genesis
 Genese
 -genese, Wortbestandteil